Gauquelin  ist der Familienname folgender Personen:

Michel Gauquelin (1928–1991), französischer Psychologe und Statistiker
Renaud Gauquelin (* 1954), französischer Politiker